Gig (łódź)
 Gig (pojazd)

Zobacz też 
 GIG

ja:ギグ